Stazione di Santander – stazione ferroviaria gestita da Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
 Stazione di Santander – stazione ferroviaria gestita da Renfe Feve